All Wrong – film del 1919 diretto da Raymond B. West e William Worthington
All Wrong – cortometraggio del 1921 diretto da J. Blystone (John G. Blystone)
All Wrong – cortometraggio del 1922 diretto da Eugene De Rue e Eddie Lyons